Ма́ртин Бре́йтуэйт Кри́стенсен (; ) — датский футболист, нападающий испанского клуба «Эспаньол» и сборной Дании.

Участник чемпионата мира 2018 года. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Брейтуэйт начал карьеру в клубе «Эсбьерг» из своего родного города. 6 октября 2009 года в матче против «Копенгагена» он дебютировал в датской Суперлиге. В 2011 году Мартин вылетел вместе с клубом в первый дивизион, но уже год спустя вернулся обратно. 26 августа 2012 года в матче против «Брондбю» Брейтуэйт забил свой первый гол за «Эсбьерг» в высшем дивизионе. В 2013 году Мартин помог команде завоевать Кубок Дании.

Летом 2013 года перешёл во французскую «Тулузу». Сумма трансфера составила 2 млн евро. 23 августа в матче против «Монако» он дебютировал в Лиге 1. 31 августа в поединке против «Бастии» Бретуэйт забил свой первый гол за «Тулузу».

13 июля 2017 года подписал 4-летний контракт с клубом английского Чемпионшипа «Мидлсбро». Сумма трансфера составила £9 млн. Дебютировал 5 августа в матче 1-го тура против «Вулверхэмптон Уондерерс» (0:1). 30 сентября Мартин забил первый гол в составе «Боро» в домашнем матче против «Брентфорда» (2:2).

31 января 2018 года на правах аренды до конца сезона перешёл в «Бордо». Дебютировал 3 февраля в матче против «Страсбура» (2:0). 15 апреля в поединке против «Монпелье» Мартин забил свой первый гол за «Бордо».

3 января 2019 года на правах аренды до конца сезона перешёл в испанский «Леганес». 12 января в матче против «Уэски» он дебютировал в Ла Лиге. 20 января в поединке против «Барселоны» Мартин забил свой первый гол за «Леганес». 24 июля подписал с клубом постоянный контракт сроком на 4 года.

20 февраля 2020 года «Барселона» официально объявила о том, что активировала опцию выкупа игрока за 18 миллионов евро в связи с серьёзными травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле, на что получила официальное разрешение от Ла Лиги. 22 февраля 2020 года дебютировал за «Барселону», выйдя на замену в матче против «Эйбара». 13 июня 2020 года забил свой дебютный гол за «Барселону» в матче против «Мальорки». 1 сентября 2022 разорвал контракт с «Барселоной».

1 сентября 2022 года на правах свободного агента перешёл в «Эспаньол», подписав контракт до 30 июня 2025 года. Дебютировал за клуб 4 сентября 2022 года в матче 4-го тура чемпионата Испании против клуба «Атлетик Бильбао» (1:0), выйдя в стартовом составе, также на 83-й минуте забил свой первый мяч за «Эспаньол».

Карьера в сборной 
С 2008 года Мартин привлекался в юношеские сборные Дании различных возрастов. В 2012 году он получил приглашение выступать за сборную Гайаны, родную страну своего отца, но отказался от данного предложения.

5 июня 2013 году в товарищеском матче против сборной Грузии Брейтуэйт дебютировал за сборную Дании. 14 августа в поединке против сборной Польши он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2018 году Бретуэйт принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Перу, Австралии, Франции и Хорватии.

Достижения 
«Эсбьерг»
 Победитель Первого дивизиона Дании: 2011/12
 Обладатель Кубка Дании: 2012/13

«Барселона»
 Обладатель Кубка Испании: 2020/21

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Эспаньол»